Кріплення гірничих виробок (процес) — технологічний процес зведення гірничого кріплення у виробках.
 Кріплення гірничих виробок — гірниче кріплення виробок.

Гірнича термінологія